San Narciso bezeichnet:

 San Narciso (Quezon), eine Stadtgemeinde in der Provinz Quezon auf den Philippinen
 San Narciso (Zambales), eine Stadtgemeinde in der Provinz Zambales auf den Philippinen